Max Steel: Countdown é um filme norte-americano de animação computadorizada de 2006, dos gêneros ação e ficção científica, baseado na série de TV e na franquia do personagem Max Steel. É a sequência de Max Steel: Forces of Nature (2005), sendo este o terceiro filme. Uma sequência, intitulada Max Steel: Dark Rival, foi lançada em outubro de 2007.

Enredo 
Max e Berto tentam localizar e destruir a base secreta de Psycho, e Max descobre que um Imploder-Nset está lá dentro, preparado para explodir a qualquer momento; que logo é ativado por um holograma de Psycho. Para impedir que Max desativasse o Imploder, vários Psycho-androides o atacam. Enquanto Max tenta deter todos eles, Berto tenta encontrar a fonte de energia do Imploder e desativar os robôs. Mesmo no Modo-Turbo, Max não consegue deter os androids e quase é destruído. Quando faltam três segundos para o Imploder detonar, Max o desativa. De volta a N-Tek, agora no Grand Canyon, Max descobre que sofreu uma sobrecarga de energia. Kat aparece e o convida para "relaxar" com a natureza. Enquanto isso, Jefferson descobre que ainda havia vestígios de Elementium em vários pontos da Terra. Max relaxa junto com Kat e curte a Adrenalina. Berto descobre que quanto mais adrenalina Max tiver, mais força ele tem, e com isso pode-se arranjar uma nova fonte de energia. Quando Max e Kat param de se divertir, Berto manda um recado falando da novidade sobre a fonte de energia. Uma espécie de sombra do Elementor escuta a conversa e descobre a localização da N-Tek e parte para ela. Ao chegar na N-Tek, Elementor logo se apossa de Jefferson e o controla. Max e Kat decidem ir até a N-Tek falar com Berto, quando Jefferson ataca os guardas do local de recarga de energia e entra lá. Eles descobrem que Elementor está vivo e pretende ganhar mais poder.

Na tentativa de parar o processo, Berto inverte a energia e reparte o Elementor em cinco formas: Água, Ar, Fogo, Terra e Metal. Quando o Elementor Terra se liberta, um pedaço dele atinge Kat, contaminando-a. O raio de energia negativa atinge Max e faz seu Bio-Link "falhar". Os cinco Elementors atacam Max e depois fogem para ganhar mais poder. Jefferson pede que coloquem células experimentais em Max para tentar trazê-lo de volta a vida, e funciona. Os cientistas N-Tek descobrem que se os Elementors atingirem seu objetivo, a Terra será devastada e que eles só têm quatro horas para detê-los. Max se adapta ao seu novo poder - A AdrenaLink e se prepara para deter o Elementor Metal. Ele, Berto e Kat partem para uma mina para tentar impedir o Elementor Metal se entrar em contato com o "Metal Interno" da Terra e ganhar mais poder. Infelizmente, Max falha e logo os outros quatro Elementors entram em contato com os "Elementos Internos" deles. Max se lembra do que houve na base de Psycho e acha que o Imploder pode ajudá-los a derrotar os Elementors.

Enquanto Berto e Kat preparam o Imploder para atingir um raio de 2 km, Max parte para convencer o Elementor Fogo a segui-lo até a "máquina que destruirá a Terra". Como os Elementors tem um "Link" entre si, se um deles for, os outros irão também. Os Elementors (agora gigantescos) chegam até o Imploder e Max os distrai para ganhar tempo. O Elementor Fogo acha o Imploder e o destrói, mas logo em seguida Max o atinge com dois mísseis. Berto foi atingido pelo Imploder quebrado e não pode ajudar. Kat, agora muito fraca, dá a fonte do Imploder para Max, que tem um novo plano graças a Berto: Quando o Adrenalink chegar a 100%, ele atingirá o Elementor Metal com a peça do Imploder e no Modo Turbo, fará os Elementors sumirem. Max fica preso no Elementor Terra, mas logo o Elementor Metal o destrói e faz Max chegar a 100%. Os Elementors são destruídos e Kat volta ao normal. A Terra se recupera aos poucos e Elementor logo é preso na N-Tek.

Elenco 

 Christian Campbell como Max Steel
 Scott McNeil como Elementor e Jefferson Smith  
 Alessandro Juliani como Berto 
 Lisa Ann Beley como Kat e a voz do computador da N-Tek
 Michael Donovan como Dr. Hershnev 
 Brian Drummond como Psycho e Psycho-bots

Filmes dos Estados Unidos de 2006
Filmes de Max Steel
Filmes de animação dos Estados Unidos
Filmes lançados diretamente em mídia doméstica